Metamora (Illinois)
Metamora (Michigan)
Metamora (Ohio)

Desambiguações de topônimos